Bø (Drangedal), een plaats in de gemeente Drangedal in de Noorse provincie Vestfold og Telemark
 Bø (Midt-Telemark), een plaats in de gemeente Midt-Telemark in de Noorse provincie Vestfold og Telemark
 Bø (Nordland), een gemeente in de Noorse provincie Nordland
 Bø (plaats in Nordland), een plaats in bovenstaande gemeente
 Bø (Telemark), een voormalige gemeente in de Noorse provincie Telemark, opgegaan in de gemeente Midt-Telemark